MG poate fi:

 Magneziu, element chimic cu simbolul Mg
 Madagascar, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .mg, domeniu de internet de nivel superior, pentru Madagascar
 Mongolia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Minas Gerais, stat federal din Brazilia, codul ISO 3166-2:BR
 Megagram, (Mg) unitate de măsură SI pentru greutate, egală cu un milion de grame
 miligram, (mg) unitate de măsură SI pentru greutate, egală cu 1/1.000 kilograme
 Limba malgașă, codul ISO 639-1
 Armă automată ()
 Masă moleculară (denumirea veche Greutate Moleculară)
 Nr.de înmatriculare auto pentru Mönchengladbach
 MG Rover Group, uzină de automobile britanică
 Media Gateway
 MG-Tec Grup, grup de companii din România